L'épreuve féminine de boxe des poids plumes (-) des Jeux olympiques de 2020 de Tokyo se déroule au Ryōgoku Kokugikan du 24 juillet au . La première championne olympique féminine des poids plumes est la Japonaise Sena Irie qui a nettement dominé la championne du monde en titre Nesthy Petecio en finale par sa vivacité et son efficacité au corps à corps.

Calendrier

Médaillés

Résultats

Phase finale

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Notes et références

Liens externes 

Plumes femmes